Le sigle RSL peut signifier :
 , une institution scolaire siégeant à Londres et destinée à la promotion des lettres et de la littérature, fondée en 1820.
 , des modifications récurrentes des images de la surface de Mars, dues à des écoulements saisonniers.